Bassist steht für:
 Sänger, siehe Bass (Stimmlage)
 Instrumentalmusiker, siehe Bass (Instrument)